Sana je lahko:

- prestolnica Jemna,
- sirska tiskovna agencija.